Церакви:

 Церакви — село в Марнеульском районе Грузии.
 Церакви — монастырский комплекс XII—XIII вв. в Грузии.